Bentley Mulsanne (2010)
 Bentley Mulsanne (1980)